The Dutch Masters: Van Dyck è un documentario del 2000 basato sulla vita del pittore fiammingo Antoon van Dyck.

Collegamenti esterni
 

Film documentari biografici
Film documentari statunitensi
Film biografici sui pittori